Esta é uma lista de municípios do Rio Grande do Sul por ordem alfabética, com o seu respectivo código IBGE seguido do mapa de localização no estado. Ao todo são 497 municípios, o terceiro maior número dentre as unidades da Federação e o maior da Região Sul.

Ver também  
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por área
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por área urbana
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por COREDE
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por IDH-M
 Lista de municípios do Rio Grande do Sul por população